ERP steht als Abkürzung für:
 , effektive Sendeleistung eines Senders mal Antennengewinn, siehe Effektive Strahlungsleistung
 , bewaffneter Arm der Revolutionären Arbeiterpartei Argentiniens ()
 Electronic Road Pricing, Innenstadtmautsystem in Singapur
 Endoskopisch retrograde Pankreatikographie, Darstellung der Pankreasgänge (s. a. Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie)
 Enterprise-Resource-Planning, Einsatzplanung der in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen, meist ist die dafür eingesetzte Software gemeint
 Erdrotationsparameter, Weltzeit-Korrektur DUT1 und Polkoordinaten
  zum Wiederaufbau Europas nach 1945, siehe Marshallplan
 ERP-Sondervermögen (Deutschland)
 ERP-Fonds (Österreich)
 , siehe Ereigniskorrelierte Potentiale

ErP steht als Abkürzung für:
 , Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (im PC-BIOS oft als ErP Ready)

Erp steht für:
 Erp (Erftstadt), Stadtteil von Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis
 Erp (Veghel), Dorf in Veghel, Niederlande
 Erp (Ariège), Ort im Departement Ariège, Frankreich

Personen:
 Erp (Sagengestalt), Sohn von König Etzel und der Helche nach der Nibelungensage
 Erp von Verden († 994), deutscher Geistlicher, Bischof von Verden

 Albert Erp († 1436), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Anna Maria van Erp Taalman Kip (1935–2016), niederländische Gräzistin
 Bas van Erp (1979–2016), niederländischer Rollstuhltennisspieler
 Jean van Erp (* 1973), niederländischer Karambolagespieler
 Maran van Erp (* 1990), niederländische Fußballspielerin
 Maximilien d’Erp (1847–1936), belgischer Diplomat

Siehe auch:
 Erb

ERP